Miejscowości w Polsce
 nazwa urzędowa
 Osiedle Piaski – część wsi Dąbrówka w woj. pomorskim w pow. starogardzkim, w gminie Starogard Gdański
 nazwy niestandaryzowane
 Osiedle Piaski – część miasta Łodzi
 Osiedle Piaski – część miasta Legionowo
 Osiedle Piaski – część miasta Stalowa Wola